Big House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Big House (Moccasin, Arizona), NRHP-Nr. 83003497
 Big House (Palisades, New York), NRHP-Nr. 90001008

Siehe auch:
 Hölle hinter Gittern (Originaltitel The Big House), US-amerikanischer Film von George W. Hill (1930)